Миле Рупчић (Ричице, 13. новембар 1948) је југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1972. || Послијеподне једног фазана || Фотограф
|-
| 1972. || Хармоника || /
|-
| 1973. || Кужиш стари мој || Миле
|-
| 1973. || Горчина у грлу || /
|-
| 1974. || Ужичка Република || Славко
|-
| 1975. || Хитлер из нашег сокака || Миле
|-
| 1975. || Вријеме ратно и поратно || /
|-
| 1977. || Хајдучка времена || Хајдук 1
|-
| 1977. || Никола Тесла || Новинар
|-
| 1978. || Мачак под шљемом ТВ серија  || Шиме
|-
| 1979. || Иван Горан Ковачић || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Ослобођење Скопља  || Тасин
|-
| 1982. || Непокорени град || Марко
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1995. || Госпа || Улични певач 2
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2007. || -{Stanley Cuba}- || Влатко Гугенвич
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2011. || У земљи крви и меда || Старији српски официр 1
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1948.
Југословенски глумци
Хрватски глумци